Заячковский — фамилия; имеет женскую форму Заячковская.

 Известные носители 
 Заячковский, Мирон Титович (партийный псевдоним Косарь; 1897—1937) — активный участник коммунистического движения на Западной Украине, один из руководителей КПЗУ.
 Заячковский, Роман Титович (1881—1949) — украинский общественный и политический деятель.
 Заячковский, Тит Иосифович (1846—1926) — украинский общественный и политический деятель, львовский судья, с 1895 по 1891 годы посол в Галицком краевом сейме.

Заячковская 
 Заячковская, Анна Владимировна (род. 1991) — украинская модель, победительница конкурса «Мисс Украина 2013».